Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 18-án rendezték a Bislett Stadionban. Az aranyérmet a hazai közönség előtt versenyző norvég Hjalmar Andersen nyerte. A Magyarországot képviselő Lőrincz Ferenc a 10., Merényi József pedig a 21. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A verseny új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F01500